Warnbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Oberwarnbach, Weiler der Gemeinde Schwarzach bei Nabburg, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Unterwarnbach, Weiler der Gemeinde Schwarzach bei Nabburg, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Warnbach (Griesstätt), Ort der Gemeinde Griesstätt im Landkreis Rosenheim, Bayern

Gebäude:
 Schloss Warnbach, abgegangenes Schloss bei Warnbach, Gemeinde Griesstätt, Landkreis Rosenheim, Bayern

Siehe auch:
 Warenbach
 Warnsbach, rechter Zufluss des Wisser Bachs in Niederwarnsbach, Gemeinde Morsbach, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen